La Serie A1 2004-2005 è stata l'86ª edizione del campionato italiano maschile di pallanuoto disputato dal 1912, anno della sua prima edizione.

La formula del torneo è stata la stessa adottata nelle ultime edizioni: due fasi preliminari a gironi seguite da play-off e play-out a eliminazione diretta. Le gare sono iniziate il 23 ottobre 2004 per poi terminare il 17 maggio con la gara 5 della finale Scudetto.

Nell'atto finale della manifestazione la Rari Nantes Savona ha sconfitto i campioni uscenti del Posillipo conquistando il titolo italiano per la terza volta. I play-out hanno relegato alla Serie A2 la neopromossa Civitavcchia e il Pescara, retrocesso dopo 20 anni di permanenza nella massima serie.

Squadre partecipanti

Prima fase
Le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Alla conclusione dei gironi le prime due in classifica sono state inglobate nel gruppo 1 della seconda fase e le altre otto squadre nel gruppo 2. In caso di parità di punti contano, come primo parametro, gli scontri diretti, seguiti dalla differenza reti totale.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Seconda fase
Le 16 squadre sono state inglobate in due gironi da 8 ciascuno in base ai risultati ottenuti nella fase precedente. Le prime 6 del girone A si sono qualificate direttamente ai play-off scudetto, mentre la 7ª e l'8ª hanno disputato uno spareggio rispettivamente contro la 2ª e la 1ª del girone B per gli ultimi due posti nei play-off. Le squadre sconfitte negli spareggi e le rimanenti 6 squadre del girone B hanno disputato i play-out.

Girone A

Girone B

Spareggi
Gli spareggi si sono disputati su gare di andata e ritorno. Le squadre vincenti hanno avuto accesso al tabellone dei play-off, le perdenti a quello dei play-out.

Play-off

Tabellone

Quarti di finale

Savona - Nervi

Leonessa - Bissolati

Posillipo - Florentia

Pro Recco - Chiavari

Semifinali

Savona - Leonessa

Posillipo - Pro Recco

Finale Scudetto

Play-out

Tabellone 1

Semifinali

Finale

Tabellone 2

Semifinali

Finale

Classifica finale

Verdetti 
 Rari Nantes Savona Campione d'Italia.
 Rari Nantes Savona, Posillipo e Pro Recco qualificate alla Eurolega 2005-2006
 Leonessa Brescia e Bissolati Cremona qualificate alla Coppa LEN 2005-2006
 Pescara e Civitavecchia retrocesse in Serie A2

Note

Voci correlate
Serie A2 2004-2005 (pallanuoto maschile)
Coppa Italia 2004-2005 (pallanuoto maschile)

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 2004
Sport acquatici nel 2005
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto